Assassin é um filme adulto voltado para o público gay lançado em 2011. Dirigido por  Michael Lucas, Marc MacNamera e Mr.Pam, o filme, produzido pela  Lucas Entertainment,  foi o grande vencedor do Grabby Awards 2012, tendo vencido como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Videografia, e Melhor Roteiro, além de Adam Killian ter sido premiado como melhor versátil por sua atuação no filme.  No filme, Lucas é um pistoleiro profissional que trabalha por dinheiro, até que um dia uma testemunha presencia um de seus crimes.

Elenco
Michael Lucas
Adam Killian
Rafael Alencar
Wilfried Knight
Junior Stellano
Steven Daigle
Brad Star
Drew Cutler
Braxton Bond
Cliff Jensen

Filmes pornográficos
Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos dos Estados Unidos